The Best of Ill Niño е компилационен албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 12 септември 2006 г. от Roadrunner Records. Той е част от поредица, излязла на същата дата с най-доброто и на групите Type O Negative, Fear Factory и Sepultura.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Жардел Пайсанте – китара
 Марк Ризо – китара (песни 1-7)
 Ару Лъстър – китара (песни 8-13)
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни (песни 6-13)
 Роджър Васкес – ударни (песни 1-5)
 Омар Клавихо – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2006 година
Компилации